Rejcha je příjmení, jež má více nositelů:

 Antonín Rejcha (1770–1836) – český hudební skladatel a pedagog
 Josef Rejcha (1752–1795) – český hudební skladatel a violoncelista

Česká příjmení
České rodiny